Jiří Veselý era il detentore del titolo ma ha perso al primo turno da Roberto Bautista Agut.

Bautista Agut ha conquistato il titolo dopo il ritiro in finale di Jack Sock sul punteggio di 6–1, 1–0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  David Ferrer (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
  John Isner (quarti di finale)
  Kevin Anderson (quarti di finale)

  Benoît Paire (secondo turno)
  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (campioni)

Wildcard 

  David Ferrer (semifinale)
  Finn Tearney (primo turno)

  Michael Venus (primo turno)

Qualificati 

  Matthew Barton (secondo turno)
  Benjamin Becker (primo turno)

  Thiemo de Bakker (secondo turno)
  Robin Haase (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic (ATP) 2016
ATP World Tour 2016